Karadağ oder Karadag ist der Familienname folgender Personen:

 Alican Karadağ (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Bora Karadag (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Sevim Kaya-Karadağ (* 1972), deutsche Politikerin

Karadağ ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Karadağ, Berg in der Türkei

Karadağ ist der Name folgender Orte in der Türkei:
 Karadağ: Dorf im Landkreis Alaşehir
 Karadağ: Dorf im Landkreis Çan
 Karadağ: Dorf im Landkreis Ezine
 Karadağ: Dorf im Landkreis  Kaş
 Karadağ: Dorf im Landkreis Kavak
 Karadağ: Dorf im Landkreis Kemah
 Karadağ: Dorf im Landkreis Narman

Siehe auch:
 Kara  Dag